Mauro hace referencia a:

Apellido
 Beatrice Weder di Mauro, economista suiza.
 José Mauro de Vasconcelos, escritor brasileño.
 Fra Mauro, monje y cartógrafo del siglo XV autor del Mapamundi de Fra Mauro.

Nombre
 Mauro Boselli, futbolista argentino.
 Mauro Camoranesi, futbolista italiano.
 Mauro Pawlowski,  músico belga.
 Mauro Picotto, disc-jockey|DJ italiano de música tecno.
 Mauro Ramos, futbolista brasileño.
 Mauro Silva, futbolista brasileño.
 Mauro Sanroman Costas, ajedrecista español
 Mauro Acero, Creador de contenido y exfutbolista

Santos y beatos
 San Mauro de Glanfeuil (s. VI), abad, celebrado el 15 de enero.
 San Mauro de Roma (soldado) (s. III), soldado y mártir, celebrado el 29 de enero.
 San Mauro de Dalmacia (s. III), celebrado el 1 de abril.
 San Mauro de Pécs (f. 1070), obispo, celebrado el 25 de octubre.
 San Mauro de Cesana (f. 946), obispo, celebrado el 21 de noviembre.
 San Mauro de Roma (niño) (s. IV), mártir, celebrado el 10 de diciembre.
 Beato Mauro Vaz (f. 1570), religioso jesuita y mártir, celebrado el 15 de julio.

Véase también 

 San Mauro